Amal Ayouch (1966-), pharmacienne et actrice marocaine ;
 Hicham Ayouch (1976-), scénariste et réalisateur franco-marocain ;
 Nabil Ayouch (1969-), réalisateur franco-marocain ;
 Noureddine Ayouch (1945-), chef d’entreprise marocain, aussi acteur associatif et père d'Hicham Ayouch et Nabil Ayouch.

Patronyme marocain